Вильодре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино.  Население — 22 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии